En, een Nederlands voegwoord
 Engels, ISO 639-1 taalcode en
 Europese Norm, afgekort tot EN
 En (taal), een taal in Vietnam
 Euronews, Europese televisiezender
 Euronews building
 Elektronegativiteit, de neiging van een atoom om een chemische binding aan te gaan met een buuratoom
Ampersand:
 Ampersand (&), ook wel het en-teken genoemd, is de ligatuur die het woord "en" vertegenwoordigt
 Ampersand (tijdschrift), maandelijks Pools opinieblad
 & (single), een single van Ayumi Hamasaki

Zie ook 

 Ampersandcurve
 &ME
 gordon &, een album van Gordon